LOS puede referirse a:
 Line of sight, término utilizado en radiofrecuencia para un enlace de radio con visibilidad directa entre antenas.
 Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed (Nigeria), en su código IATA.

Acrónimos